Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-0, 3-6, 6-1.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Pam Shriver (secondo turno)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Barbara Potter (terzo turno)
 Assente
 Mima Jaušovec (secondo turno)

 Billie Jean King (primo turno)
 Anne Smith (secondo turno)
 Andrea Leand (primo turno)
 Zina Garrison (semifinali)
 Evonne Goolagong (finale)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1982